Омер-паша Латас се може односити на:
Омер-паша Латас, турски паша српског поријекла
Омер-паша Латас, роман Иве Андрића